Valentin Abeille peut désigner :
 Valentin Abeille (1907-1944), résistant français ;
 Valentin Abeille (1843-1902), homme politique français.